Сержанин — фамилия; имеет женскую форму Сержанина.
 Сержанин, Андрей Иванович (1899—1975) — советский хирург и педагог.
 Сержанин, Вячеслав Михайлович (род. 1952) — вице-адмирал, начальник департамента береговой охраны ФПС России (с 2004 до 2006).